Igor Fedoulov  - en russe :  (Igor’ Fedulov) et en anglais , la forme la plus souvent utilisée - (né le  à Kirovo-Tchepetsk en URSS aujourd'hui ville de Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace bi-national russe et suisse.

Carrière en club 
Igor Fedoulov a commencé sa carrière en 1991 en Russie, son pays d'origine. Il a disputé trois saisons avec le Traktor Tcheliabinsk avant de rejoindre le HC Ambri-Piotta, en Suisse, lors de la saison 1993-1994. Après deux saisons avec le club tessinois, il a signé un contrat en faveur du HC Martigny, club de LNB, avec lequel il jouera jusqu'en 1998. Dès la saison 1998-1999, il évolue de nouveau en LNA, cette fois-ci avec l'autre club tessinois, le HC Lugano. En parallèle au championnat suisse, il prend également part à la Ligue européenne, dont Lugano termine . En 2000, il rejoint le Genève-Servette HC, qui a pour ambition de réussir la promotion en LNA, ce qui est le cas en 2002. Dès lors et jusqu'en 2009, Igor Fedoulov reste fidèle au club genevois. En 2008, à l'âge de 41 ans, il termine même meilleur pointeur des séries éliminatoires alors que son club termine vice-champion de Suisse. Enfin, en 2009, il retourne en LNB, où il signe un contrat de joueur qui lui assure également sa future reconversion en faveur du Lausanne HC. Pour la saison 2011-2012, Igor Fedoulov revient à Martigny en tant qu'attaquant au HC Red Ice, successeur du HC Martigny.

Igor Fedoulov poursuit une carrière d'entraîneur, en s'engageant au sein du mouvement junior du HC Genève-Servette.

Carrière internationale 
Igor Fedoulov a disputé avec l'équipe de Russie le championnat du monde 1994 et 1995. Son équipe a terminé les deux fois à la .

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse en 1999 avec le HC Lugano
 Promotion en LNA en 2002 avec Genève-Servette
 Meilleur buteur et scoreur des séries éliminatoires de LNB en 2001-2002
 Meilleur pointeur des séries éliminatoires de LNA en 2007-2008
 Champion de Suisse de LNB en 2010 avec le Lausanne Hockey Club
 Champion de Suisse 1L en 2012 avec le HC Red Ice

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|1991-1992||Traktor Tcheliabinsk||Superliga||35||10||12||22||25||-||-||-||-||-
|-
|1992-1993||Traktor Tcheliabinsk||Superliga||38||16||23||39||38||8||2||2||4||6
|-
|1993-1994||Traktor Tcheliabinsk||Superliga||3||3||2||5||2||-||-||-||-||-
|-
|1993-1994|| HC Ambrì-Piotta|| LNA||36||32||28||60||28||5||2||2||4||12
|-
|1994-1995||HC Ambrì-Piotta||LNA||33||17||25||42||28||1||0||0||0||0
|-
|1995-1996||HC Martigny||LNB||36||29||42||71||65||3||2||1||3||2
|-
|1996-1997||HC Martigny||LNB||42||48||42||90||61||4||2||3||5||2
|-
|1997-1998||HC Martigny||LNB||38||54||61||115||66||3||2||1||3||6
|-
|1998-1999||HC Lugano||LNA||27||7||15||22||10||4||3||2||5||2
|- 
|1999-2000||HC Lugano||LNA||45||12||19||31||55||14||3||7||10||8
|-
|rowspan=2|2000-2001||HC Lugano||LNA||16||1||4||5||4||-||-||-||-||-
|- 
|Genève-Servette||LNB||21||19||25||44||14||7||7||4||11||6
|-
|2001-2002||Genève-Servette||LNB||31||20||31||51||28||13||12||18||30||4
|-
|2002-2003||Genève-Servette||LNA||42||11||19||30||18||6||3||2||5||16 
|-
|2003-2004||Genève-Servette||LNA||48||16||19||35||38||8||1||6||7||12
|-
|2004-2005|| Genève-Servette||LNA||29||6||16||22||8||4||2||0||2||4
|-
|2005-2006||Genève-Servette||LNA||44||10||18||28||16||6||1||5||6||4
|-
|2006-2007||Genève-Servette||LNA||42||7||30||37||34||5||0||2||2||18
|-
|2007-2008||Genève-Servette||LNA||45||8||14||22||18||16||2||16||18||16
|-
|2008-2009||Genève-Servette||LNA||40||5||8||13||24||4||1||1||2||4
|-
|2009-2010||Lausanne HC||LNB||47||17||32||49||26||24||7||8||15||22
|- 
|2010-2011||Lausanne HC||LNB||7||1||2||3||2||12||2||6||8||4
|- 
|2011-2012||HC Red Ice||||17||5||22||27||30||13||7||13||20||4

|447||132||215||347||281||73||18||43||61||96

|222||188||235||423||262||66||34||41||75||46

|76||29||27||56||65||8||2||2||4||6

Statistiques internationales 

|1994||Russie||Championnat du monde||6||4||5||9||6||
|-
|1995||Russie||Championnat du monde||6||2||2||4||2||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1966
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Lugano
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Attaquant de hockey sur glace